Austràlia:
 Blackstone (Queensland)
 Blackstone (Austràlia Occidental)
 Blackstone Heights (Tasmània)
 Estats Units:
 Blackstone (Illinois)
 Blackstone (Massachusetts)
 Blackstone (Providence)
 Blackstone (Virgínia)
 Blackstone Group, fons d'inversió amb seu a Nova York